Pannonische Legende steht für:

 Leben des Konstantin, Heiligenvita über Kyrill von Saloniki
 Leben des Method, Heiligenvita über Method